Viby socken kan syfta på:

Viby socken, Närke
Viby socken, Skåne
Viby socken, Östergötland